Der Begriff Trialog (seltener auch: Trilog) setzt sich aus dem griechischen Zahlwort Tri (zu deutsch: drei) und dem ebenfalls dem Griechischen entlehnten Fremdwort Dialog zusammen und bezeichnet ganz allgemein den Austausch von drei Gruppen.

Daneben steht der Begriff im Besonderen für:
 „Dialog“ unter den drei monotheistischen Religionen, abrahamischer Trialog, siehe Jüdisch-christlich-islamischer Dialog
 Erfahrungsaustausch zwischen Patienten, Angehörigen und Therapeuten, z. B. in Psychoseseminaren
 ein Konsultationsverfahren im Rahmen des institutionellen Rechts der Europäischen Union, siehe Trilog
 Celler Trialog, jährliches sicherheitspolitisches Treffen in Celle
 Formate der Bürgerbeteiligung, bei denen sich gezielt Vertreter aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft austauschen sollen